Colfax Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

Illinois 
 Colfax, du comté de Champaign.

Indiana 
 , du comté de Newton.

Iowa 
 Colfax, du comté de Boone.
 Colfax, du comté de Dallas.
 Colfax, du comté de Page.
 Colfax, du comté de Pocahontas.
 Colfax, du comté de Webster.

Kansas 
 , du comté de Cloud.
 , du comté de Marion.
 , du comté de Wilson.

Michigan 
 , du comté de Benzie.
 , du comté de Huron.
 , du comté de Mecosta.
 , du comté d'Oceana.
 , du comté de Wexford.

Minnesota 
 , du comté de Kandiyohi.

Missouri 
 Colfax, du comté d'Atchison.
 Colfax, du comté de Daviess.
 Colfax, du comté de DeKalb.
 Colfax, du comté de Harrison.

Homonymie de townships